INS Leviathan steht für folgende Unterseeboote:

 Leviathan, späterer Name der HMS Turpin (P354)
 Leviathan (U-Boot, 1997), 1997 in Dienst gestellt